Nom anglophone du cuirassé à coque en fer utilisé dans la seconde moitié du 
 Opération Ironclad correspond à l'invasion britannique de la colonie française de Madagascar, alors sous l'autorité du gouvernement de Vichy en 1942.
 Ironclad (Ironclad Brikinger Chotetsu) est un jeu vidéo développé par Saurus en 1996.
 Ironclad Games est un studio canadien de développement de jeux vidéo fondé en 2003.
 Ironclad est le titre original du film américano-britannique Le Sang des Templiers, réalisé par Jonathan English en 2011.